Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1961 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 15 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Sandra Reynolds et Renee Schuurman battent Maria Bueno et Darlene Hard en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1961
France Double dames
Sport en France en 1961
Tennis en mai 1961